), femminile del cognome Tolstoj, può riferirsi a:

Persone
 Ekaterina Tolstaja – artista russa
 Natalia Tolstaja – scrittrice russa
 Sof'ja Tolstaja – moglie di Lev Tolstoj
 Aleksandra Tolstaja – figlia
 Marija L'vovna Tolstaja – figlia
 Tat'jana L'vovna Tolstaja – figlia

 Tat'jana Nikitična Tolstaja – scrittrice russa

Altro
 Svetlana Tolstaja – marcia kazaka di atletica leggera
 Tolstaja Mogila – tumulo funerario della fine del IV secolo a.C.

Pagine correlate
Tat'jana Tolstaja
Tolstoj (disambigua)

en:Tolstaya